Wołma – wieś na Białorusi, obwód miński, rejon dzierżyński
 Wołma – wieś na Białorusi, obwód miński, rejon smolewicki
 Wołma – rzeka na Białorusi